

Стшиже — село в гміні Покшивниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Стшиже — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства